Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Patrick McEnroe che hanno battuto in finale Glenn Layendecker e Todd Witsken 6-2, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 Chip Hooper /  Mike Leach (primo turno)

 Kevin Curren /  Mike De Palmer (quarti di finale)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1987